Buffalo Bills – squadra di football americano della NFL
 Buffalo Bills – ex squadra di football americano della AAFC
 Buffalo Bills – gruppo musicale statunitense

Pagine correlate 
 Buffalo Bill (disambigua)